Списък на кметовете на северномакедонския град Куманово, Република Македония.

Кралство Югославия (1918 – 1941) 

{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="8%"|От
! width="8%"|До
! width="25%"|Партия
|-
|1.
|Чира Анджелкович
|Ћира Анђелковић
|1918
|1920
|
|-
|2.
|Коста Дайлевич
|Коста Дајлевић
|1920
|1921
|Комунистическа партия на Югославия
|-
|3.
|Тома Глигориевич
|Тома Глигоријевић
|1922
|1924
|
|-
|4.
|Джордже Младенович
|Ђорђе Младеновић
|1924
|1926
|
|-
|5.
|Тома Глигориевич
|Тома Глигоријевић
|1926
|1929
|
|-
|6.
|Чира Маневич
|Ћира Маневић
|1929
|1935
|
|-
|7.
|Тома Глигориевич
|Тома Глигоријевић
|1935
|1936
|
|-
|8.
|Чира Маневич
|Ћира Маневић
|1936
|1936
|
|-
|9.
|Никола Стойкович
|Никола Стојковић
|1936
|1937
|
|-
|10.
|Драгомир Вукадинович
|Драгомир Вукадиновић
|1937
|1938
|
|-
|11.
|Трайко Лопаревич
|Трајко Лопаревић
|19369
|1940
|Югославска радикална общност
|-
|12.
|Чира Маневич
|Ћира Маневић
|1940
|1941
|
</table>

Царство България (1941 – 1944)

Федеративна Югославия (1944 – 1992) 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="8%"|От
! width="8%"|До
! width="25%"|Партия
|-
|1
|Никола Пешев
|Никола Пешев
|1945?
|
|Съюз на югославските комунисти
|-
|2
|Салтир Путински
|Салтир Путински
|1951
|1961
|Съюз на югославските комунисти
|-
|3
|Йездимир Богдански
|Јездимир Богдански
|1963
|1969
|Съюз на югославските комунисти
|-
|4
|Методи Петровски
|Методи Петровски
|1974
|1978
|Съюз на югославските комунисти
|-
|5
|Методи Петровски
|Методи Петровски
|1978
|1982
|Съюз на югославските комунисти
|-
|6
|Тоде Илич
|Тоде Илић
|1984
|1986
|Съюз на югославските комунисти
</table>

Република Македония (от 1991) 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="8%"|От
! width="8%"|До
! width="25%"|Партия
|-
|1
|Благе Киприяновски
|Благе Кипријановски
|1990
|1996
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|2
|Борис Протич
|Борис Протиќ
|1996
|2000
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|3
|Слободан Ковачевски
|Слободан Ковачевски
|2000
|2005
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|4
|Зоран Дамяновски
|Зоран Дамјановски
|2005
|2009
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|5
|Зоран Дамяновски
|Зоран Дамјановски
|2009
|2013
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|6
|Зоран Дамяновски
|Зоран Дамјановски
|2005
|2017
|Социалдемократически съюз на Македония
|-
|7
|Максим Димитриевски
|Максим Димитриевски
|2017
|настоящ
|Социалдемократически съюз на Македония
</table>

Бележки